

Patronymes 
Blokhine (masculin ; ) ou Blokhina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Oleg Blokhine (1952-), footballeur soviétique puis entraîneur ukrainien
 Vassili Blokhine (1895-1955), officier des services secrets soviétiques sous Staline, spécialisé dans l'élimination physique des prisonniers politiques

Patronyme russe